Abbottina (vis), een geslacht uit de familie van eigenlijke karpers
Abbottina (wortelpotigen), een geslacht van wortelpotigen